Гансолчу () — село в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Входит в состав Аллеройского сельского поселения.

География 
Село расположено в междуречье рек Гансол (слева) и Мичик (справа), в 20 км к северо-западу от районного центра — Ножай-Юрт и в 76 км к юго-востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на севере — сёла Центарой и Аллерой, на востоке — сёла Бешил-Ирзу и Девлатби-Хутор, на юго-востоке — село Турты-Хутор, на юге — сёла Шуани и Малые Шуани, на юго-западе — село Ялхой-Мохк, на западе — село Ахкинчу-Борзой и на северо-западе — село Бачи-Юрт.

История 
В 1990-х годах во время двух чеченских компаний село было полностью разрушено, а жители были вынуждены его покинуть.

Ныне село восстановлено по программе восстановления горных районов Чеченской Республики, в ходе которой прежние жители сумели вернуться в село.

Население

Образование 
 Гансолчуйская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Улица 
Улицы села Гансолчу:
 А.А. Кадырова,
 А.И. Махмудова,
 И.И. Апаева,
 П.М. Джабраилова,
 Ш.С. Джабаева.

Тейпы 
В селе основном проживают представители чеченского тейпа Аллерой.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Ножай-Юртовского района